Крохино — название населённых пунктов в России:

 Крохино — бывшее село в Белозерском районе Вологодской области, затопленное рекой Шексной.
 Крохино — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Крохино — деревня в Брейтовском районе Ярославской области.
 Крохино — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Крохино — деревня в Рыбинском районе Ярославской области, входит в Арефинское сельское поселение.
 Крохино — деревня в Рыбинском районе Ярославской области, входит в Судоверфское сельское поселение.

См. также 
 Крохин